KT Tunstall, уроджена Кейт Вікторія Танстолл (;  23 червня 1975, Единбург, Шотландія) — шотландська інді-співачка, автор пісень та музикант. Набула популярності після живого сольного виконання пісні «Black Horse and the Cherry Tree» на телешоу Later... with Jools Holland. У 2004 випустила дебютний студійний альбом «Eye to the Telescope». Станом на 2018 записала та випустила шість студійні альбоми; платівка «WAX» (2018) є її найновішою музичною роботою.

Дискографія 

2004: Eye to the Telescope
2007: Drastic Fantastic
2010: Tiger Suit
2013: Invisible Empire // Crescent Moon
2016: KIN
2018: WAX

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 

 
U.S. Official Billboard Chart History 

KT Tunstall at TV.com

KT Tunstall
Співачки XXI століття
Жіночий вокал у рок-музиці
Шотландські співаки XXI століття
Шотландські контральто
Шотландські співаки
Шотландські фольк-співаки
Шотландські гітаристки
Шотландські піаністки
Шотландські поп-співаки
Автори-виконавці Шотландії
Лауреати премії Brit
Лауреати премії Ivor Novello
Музиканти Blue Note Records
Уродженці Единбурга